Bresse (região histórica) — região histórica franco-provençal
 La Bresse — comuna francesa do departamento dos Vosges
 Bourg-en-Bresse — capital do departamento de Ain

Desambiguações de topônimos